Соревнования по волейболу на XXV летней Универсиаде проходили со 2 по 11 июля 2009 года в Белграде, Инджии, Нови-Саде и Смедерево с участием 23 мужских и 16 женских команд.

Призёры

Мужской турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Утешительные матчи

За 17—23-е места 
 Четвертьфиналы. ЮАР — Великобритания — 1:3, Словения — Ливан — 3:1, Китай — Гонконг — 1:3.
 Полуфинал за 21—23-е места. Ливан — Китай — 0:3.
 Полуфиналы за 17—20-е места. Австралия — Великобритания — 2:3, Словения — Гонконг — 3:0.
 Матч за 21-е место. ЮАР — Китай — 3:1.
 Матч за 19-е место. Австралия — Гонконг — 3:1.
 Матч за 17-е место. Великобритания — Словения — 1:3.

За 9—16-е места 
 Четвертьфиналы. Республика Корея — Япония — 3:2, Германия — Швейцария — 1:3, Украина — Швеция — 3:1, Черногория — ОАЭ — 3:1.
 Полуфиналы за 13—16-е места. Япония — Германия — 3:1, Швеция — ОАЭ — 3:0.
 Полуфиналы за 9—12-е места. Республика Корея — Швейцария — 3:0, Украина — Черногория — 3:0.
 Матч за 15-е место. Германия — ОАЭ — 3:0.
 Матч за 13-е место. Япония — Швеция — 3:0.
 Матч за 11-е место. Швейцария — Черногория — 3:1.
 Матч за 9-е место. Республика Корея — Украина — 0:3.

За 5—8-е места 
 Полуфиналы. Сербия — Польша — 3:2, Турция — Канада — 1:3.
 Матч за 7-е место. Польша — Турция — 3:1.
 Матч за 5-е место. Сербия — Канада — 3:0.

Лучшие игроки 
 Самый результативный —  Маркус Нильссон
 Лучший в атаке —  Мохамед Абдель-Монем
 Лучший на блоке —  Орестес Карвальо
 Лучший на подаче —  Роман Данилов
 Лучший в защите —  Александр Соколов
 Лучший связующий —  Дастин Шнейдер
 Лучший принимающий —  Хасан Есилбудак
 Лучший либеро —  Иван Илич

Итоговое положение

Женский турнир

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Утешительные матчи

За 9—16-е места 
 Четвертьфиналы. Словения — Великобритания — 2:3, Турция — Швеция — 3:2, Бразилия — Канада — 3:0, Таиланд — Монголия — 3:1.
 Полуфиналы за 13—16-е места. Словения — Швеция — 3:1, Канада — Монголия — 3:0.
 Полуфиналы за 9—12-е места. Великобритания — Турция — 1:3, Бразилия — Таиланд — 3:0.
 Матч за 15-е место. Швеция — Монголия — 3:0.
 Матч за 13-е место. Словения — Канада — 1:3.
 Матч за 11-е место. Великобритания — Таиланд — 0:3.
 Матч за 9-е место. Турция — Бразилия — 3:2.

За 5—8-е места 
 Полуфиналы. Китай — Япония — 3:1. Тайвань — Испания — 3:2.
 Матч за 7-е место. Япония — Испания — 3:1.
 Матч за 5-е место. Китай — Тайвань — 3:0.

Лучшие игроки 
 Самая результативная —  Людмила Малофеева
 Лучшая в атаке —  Хо Цзин
 Лучшая на блоке —  Анна Иванова
 Лучшая на подаче —  Клаудия Качоровская
 Лучшая в защите —  Мерв Дальбелер
 Лучшая связующая —  Джулия Пинчерато
 Лучшая принимающая —  Сильвия Попович
 Лучшая либеро —  Сильвия Попович

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты мужского турнира
 Результаты женского турнира

Летняя Универсиада 2009
Волейбол на летних Универсиадах
2009 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Сербии